Buntzen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Buntzen (1803–1892), dänischer Maler
 Thomasine Buntzen (1773–1856), dänische Schriftstellerin und Novellistin, siehe Thomasine Gyllembourg-Ehrensvärd